Corunna puede referirse a:

 Corunna; ciudad estadounidense en el estado de Míchigan.
 Corunna; ciudad estadounidense en el estado de Indiana.